En Pologne, Zapolice peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź
 Zapolice, un village du powiat de Radomsko,
 Zapolice, une gmina rurale du powiat de Zduńska Wola,
 Zapolice, un village et chef-lieu de la gmina ci dessus.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Zapolice, un village du powiat de Gryfice.